Ernst Mylius ist der Name folgender Personen:

* Ernst Mylius (Historiograph) (1580–1661), deutscher Historiograph 
 Ernst Mylius (Mathematiker) (1599–1641), deutscher Mathematiker 
 Ernst Friedrich Mylius (1710–1774), deutscher Geistlicher 
 Ernst Heinrich Mylius (1716–1781), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker